Astroïde, een wiskundige kromme
 Planetoïde (Asteroïde), stukken materie in het zonnestelsel die zich evenals planeten in een baan om de zon bewegen